Абдихакем (Абди) Абдирахман (, , Могадишо, Сомали) — американский легкоатлет сомалийского происхождения, бегун на длинные дистанции, участник пяти летних Олимпийских игр, 4-кратный чемпион США в беге на 10 000 метров.

Спортивная биография 
В 2000 году в Сиднее состоялся дебют Абдирахмана на летних Олимпийских играх. На дистанции 10 000 метров американскому бегуну сначала пришлось преодолеть предварительный раунд, в котором он занял 7-е место и вышел в следующий этап соревнований. В финале Абдирахман показал время 27:46,17 и занял 10-е место.

В 2004 году на летних Олимпийских играх в Афинах на дистанции 10 000 метров было решено убрать предварительные забеги и все квалифицированные спортсмены сразу стартовали в финальном раунде. Абдирахман долгое время держался в основной группе, но вскоре сбавил темп и финишировал только 15-м.

На летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине американский спортсмен вновь занял 15-е место, показав результат 27:52,53.

На летних Олимпийских играх 2012 года Абдирахман сменил дисциплину. Вместо бега на 10 000 метров американский спортсмен принял участие в марафоне, но сошёл после 15 км дистанции.

C 2013 года сосредоточился на выступления на полумарафонских и марафонских соревнованиях, проходящих на территории США. В 2016 году стал бронзовым призёром Нью-Йоркского марафона. Помимо Нью-Йоркского ежегодно принимал участие в Бостонском марафоне.

Личная жизнь 
 Двоюродный брат Абди Биле — чемпион мира 1987 года в беге на 1500 метров.

Ссылки 
 
 
 Профиль на официальном сайте летних Олимпийских игр 2012 года
 Профиль на сайте teamusa.org

Выпускники Средней школы Тусона
Бегуны на средние дистанции Сомали
Бегуны на длинные дистанции США
Марафонцы США
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года